Böhmerwaldplatz (München), een plein in München
Böhmerwaldplatz (metrostation), een station van de metro van München